Юкном-Чен I — правитель Канульского царства со столицей в Цибанче.

Биография 
Юкном-Чен I является преемником и сыном Сиях-Чан-Балама.

Во время его правления столицей Кануля был город Цибанче.

На иероглифических блоках из Цибанче упоминаются его 16 пленников, в 484, 490 и 518 годах.

Его военные походы были направлены на ближайшие города, в частности на Эль-Ресбалон (вероятно оттуда происходил один из его пленников Яш-Кук-Холом).

Около 520 года Юкном-Чен I умирает, его преемником становится его сын Тун-Каб-Хиш.

Примечания

Литература 

 
 

Правители Калакмуля
Правители Америки V века
Правители Америки VI века
Умершие в VI веке